Miz hace referencia a varios artículos:

Miz (Huesca), localidad en la comunidad autónoma de Aragón, España
The Miz, actor y luchador profesional estadounidense.